Vixen – japoński producent teleskopów
 Vixen – amerykański zespół muzyczny
 Vixen – polski raper i producent muzyczny
 Vixen – album zespołu Vixen